Austin Flint (1812-1886), medico statunitense, padre del seguente
 Austin Flint (1836-1915), medico statunitense, figlio del precedente